Кремлёвский — название ряда объектов:

Географические объекты 

 Кремлёвский парк (Великий Новгород)
 Кремлёвский проезд
 Кремлёвский сквер

Прочее 
 Кремлёвский дворец
 Кремлёвский сельсовет

См. также 
 Кремль